2 Grad steht im Zusammenhang mit:
 2°, altes Buchformat
 Zwei-Grad-Ziel, klimapolitische Größe
 Stiftung 2°, Klimastiftung